Långåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långåstjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Långåstjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn